Hybosema är ett släkte av ärtväxter. Hybosema ingår i familjen ärtväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ärtväxter
Hybosema

es:Hybosema